2 miejscowości w Polsce: 
 Mołstowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Brojce 
 Mołstowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko